Selinum odoratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Jakob Bernhardi och Spreng.. Selinum odoratum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
odoratum